Cantón Santa Cruz es un topónimo que puede referirse a:

 Santa Cruz, cantón costarricense de la Provincia de Guanacaste.
 Santa Cruz, cantón ecuatoriano de la Provincia de Galápagos.